Imperial désigne :

Toponyme 

 Imperial, une ville de Californie ;
 Imperial, une localité du Missouri ;
 Imperial, une ville du Nebraska ;
 Imperial, une localité du Texas ;
 Imperial Beach, une ville de Californie ;
Imperial, une census-designated place de Pennsylvanie.

 Le Rio Imperial, un fleuve de la région d'Araucanie.
 La Imperial, une ancienne ville de la région d'Araucanie.

Autre 
 Imperial Airways une ancienne compagnie aérienne.
 Imperial College une université britannique.
 Impérial Palace, un hôtel situé à Annecy (France).
 Imperial Records, un label musical.
 Imperial Tobacco un fabricant de cigarettes.
 Imperial Trophy une compétition de rugby à XV.
 Impérial une marque de bières portugaise.
 Imperial, une bière du Costa Rica.
 Imperial, une distillerie de whisky du Speyside.
 Imperial, une marque automobile de la Chrysler Corporation.
 Imperial un jeu de société.
 Imperial un groupe de musique Thrash metal.
 Imperial, le second album studio du rappeur américain Denzel Curry, sorti le .

Voir aussi